Sofiakathedraal (Harbin), China
 Hagia Sophia, Istanbul, Turkije
 Sint-Sofiakathedraal (Kiev), Oekraïne 
 Sofiakathedraal (Novgorod), Rusland
 Sofiakathedraal (Poesjkin), Rusland
 Sofiakathedraal (Tobolsk), Rusland
 Sofiakathedraal (Vologda), Rusland

Hagia Sophia betekent Heilige Wijsheid (Grieks: Ἁγία Σοφία, Latijn: Sancta Sophia) en verwijst naar de tweede persoon van de Drie-eenheid.

Sofia